El nombre Julio Pereira puede referirse a:

 Julio Pereira Larraín (1907-1978), abogado, empresario y político chileno.
 Julio Pereira Gandarillas (1965), abogado, académico y consultor chileno.
 Júlio Pereira (1953), músico y compositor portugués.
Julio Pereira (1969), actor venezolano.
Julio Pereyra (1951), político argentino.